Inger Klingt (ur. 20 listopada 1890 w Kopenhadze, zm. 7 stycznia 1967 tamże) – duńska florecistka.

Życiorys 
Uczestniczyła w letnich igrzyskach olimpijskich w 1928 oraz 1932 roku.
Zdobyła złoty medal w konkurencji drużynowej florecistek na mistrzostwach świata w szermierce w 1932 roku.

Przypisy 

Duńscy szermierze
Urodzeni w 1890
Ludzie urodzeni w Kopenhadze
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 1928
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 1932
Zmarli w 1967